Rossville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Rossville (Georgia)
 Rossville (Illinois)
 Rossville (Indiana)
 Rossville (Iowa)
 Rossville (Kansas)
 Rossville (Maryland)
 Rossville (Missouri)
 Rossville (New York)
 Rossville (Oklahoma)
 Rossville (South Carolina)
 Rossville (Tennessee)
 Rossville (Texas)